Лаппер () — английская фамилия. Известные носители:

 Лаппер, Майк (род. 1970) — американский футболист. 
 Лаппер, Элисон (род. 1965) — английская художница, родившаяся без рук.